Wera steht für:

 alternative Schreibweise des weiblichen Vornamens Vera, siehe Vera (Vorname)
 Wera Werkzeuge, deutscher Werkzeughersteller

Siehe auch:
 Vehra
 Vera
 Wehra
 Werra (Begriffsklärung)